Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2010 — 16-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в российском городе Санкт-Петербург на хардовых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 23 по 31 октября. Соревнование продолжало серию зальных турниров в регионе, расположенную между US Open и Итоговым турниром.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Сергей Стаховский
 в парном разряде —  Колин Флеминг и  Кен Скупски

Общая информация 
Посев в одиночном соревновании возглавил Михаил Южный (№ 10 в мире на тот момент). Россиянин с большим трудом преодолел путь до финала, трижды за четыре встречи растягивая борьбу до трёх сетов, а в решающей игре за титул не смог справиться с несеянным казахстанцем Михаилом Кукушкиным, не взяв у дебютанта матчей подобного уровня и сета. Прошлогодний чемпион — Сергей Стаховский — защищал свой титул в качестве второго сеянного, но уступил уже на старте.

Список участников парного турнира возглавила команда Франтишек Чермак / Михал Мертиняк (тогдашние 17-я и 18-я ракетки мира). Участие чехословацкой пары в чемпионате ограничилось одним матчем, а титул достался несеянному альянсу Даниэле Браччали / Потито Стараче, переигравшему в финале вторую сеянную команду: Рохана Бопанну и Айсама-уль-Хака Куреши. Прошлогодние чемпионы — Колин Флеминг и Кен Скупски — защищали свой титул, но уступили уже на старте.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Михаил Кукушкин обыграл  Михаила Южного со счётом 6-3, 7-6(2).
 Кукушкин сыграл свой дебютный финал в основном туре ассоциации.
 Южный уступает свой 3-й финал в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Ж. Шарди
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3=0
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М. Кукушкин
| RD1-score02-1=63
| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3=6| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ф. Воландри
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Т. Габашвили
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= И. Андреев
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= М. Расселл
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=7| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= И. Куницын
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= Я. Типсаревич
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=6
| RD1-team09= Д. Истомин
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=r
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= И. Марченко
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= К. Кравчук
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Ф. Чермак
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М. Гонсалес
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= П.-А. Матьё
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Б. Беккер
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= С. Стаховский
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=4
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= М. Кукушкин
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Т. Габашвили
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= М. Расселл
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Я. Типсаревич
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= И. Марченко
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q 
| RD2-team06= К. Кравчук
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= П.-А. Матьё
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= Б. Беккер
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= М. Кукушкин
| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6| RD3-seed02=3
| RD3-team02= Я. Типсаревич
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=4
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= И. Марченко
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Б. Беккер
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=2
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= М. Кукушкин
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= И. Марченко
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3= 
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Даниэле Браччали /  Потито Стараче''' обыграли  Рохан Бопанну /  Айсама-уль-Хака Куреши со счётом 7-6(6), 7-6(5).
 Браччали выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Стараче выигрывает 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Кубок Кремля 2010

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Россия
Теннис
Октябрь 2010 года
2010
2010 год в Санкт-Петербурге